Mount Hopkins ori Hopkins Mountain se poate referi la

 Mount Hopkins din Insula de Sud a Noii Zeelande.

Se mai poate referi, de asemenea, la cinci piscuri din Statele Unite ale Americii, după cum urmează.

Vezi și
Mount (dezambiguizare)

Hopkins